Uingasuaraq bezeichnet:
 Uingasuaraq (Insel, Aasiaat), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Uingasuaraq (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland